

Toponyme 

 Lupton, localité d'Arizona
 Fort Lupton, localité du Colorado

Patronyme 

 Thomas Lupton  dramaturge anglais du 
 Ellen Lupton (1963-), graphiste, curatrice et auteure américaine
 James Lupton (1955-), homme politique britannique
 John Lupton (1928-1993), acteur américain